Aulnay (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Aulnay (Charente-Maritime) – francuskie miasto w regionie Poitou-Charentes
 Aulnay (Vienne) – francuskie miasto w regionie Poitou-Charentes
 Aulnay-sous-Bois – francuskie miasto w regionie Île-de-France, w departamencie Sekwana-Saint-Denis
 Aulnay-l’Aître – miejscowość i gmina we Francji , w regionie Szampania-Ardeny
 Aulnay-la-Rivière – miejscowość i gmina we Francji , w Regionie Centralnym
 Aulnay-sur-Iton – miejscowość i gmina we Francji , w regionie Górna Normandia
 Aulnay-sur-Marne – miejscowość i gmina we Francji , w regionie Szampania-Ardeny
 Aulnay-sur-Mauldre – miejscowość i gmina we Francji , w regionie Île-de-France